Bohdan Sylwestrowytsch Stupka (; wiss. Transliteration Bogdan Silʹvestrovič Stupka, * 27. August 1941 in Kulykiw; † 22. Juli 2012 in Kiew) war ein ukrainischer Schauspieler.

Leben 
Stupka trat in über hundert Film- und über fünfzig Theaterrollen auf.  Von 1999 bis 2001 war Stupka Kulturminister der Ukraine im Kabinett Juschtschenko. Danach leitete er das Akademische Ukrainische Dramatische Nationaltheater „Iwan Franko“ in Kiew. Er starb 70-jährig in Kiew und wurde dort auf dem Baikowe-Friedhof bestattet.

Ehrungen 
Stupka erhielt zahlreiche Ehrungen und Auszeichnungen. Darunter:
 2012 Staatspreis der Ukraine „Oleksandr Dowschenko“ (posthum)
 2011 Held der Ukraine
 2010 Orden des Fürsten Jaroslaw des Weisen 4. Klasse
 2006 Orden des Fürsten Jaroslaw des Weisen 5. Klasse
 2001 Verdienstorden der Ukraine 1. Klasse
 1999 Verdienstorden er Ukraine 2. Klasse
 1993 Taras-Schewtschenko-Nationalpreises
 1993 „Kiewer Pektorale“-Preis für besonderen Beitrag zur Entwicklung der Theaterkunst in der Ukraine
 Ehrenbürgerwürde der Stadt Kiew.
 Verdienter Künstler der Ukraine
 Volkskünstler der UdSSR
 Volkskünstler der Ukrainischen SSR

Ihm zu Ehren wurde der am 27. August 2008 vom Astronomischen Observatorium Andruschiwka entdeckte Asteroid (269252) Bogdanstupka benannt.
Die Nationalbank der Ukraine gab 2016 ihm zum Gedenken eine 2-Hrywnja-Gedenkmünze heraus.

Filmografie 
 1970: Der weiße Vogel mit dem schwarzen Fleck (Білий птах з чорною ознакою)
 1970:	Мир хатам, війна палацам (TV)
 1971: Друге дихання (TV)
 1971: Камінний господар
 1971: Осяян
 1972: Das Volk der schwarzen Berge (Наперекір усьому)
 1972:	Самый последний день
 1973:	Костер на снегу
 1973:	Новосілля
 1975:	Хвилі Чорного моря (TV-Mehrteiler, 3. Teil)
 1975:	Посеред літа
 1976:	Солдаты свободы
 1977:	Право на любов
 1979:	Забудьте слово „смерть“
 1979:	И придет день
 1979:	Скляне щастя
 1980:	Дударики
 1980:	Иначе нельзя
 1980:	Від Бугу до Вісли
 1980:	Двобій (TV)
 1981:	Мужність (TV)
 1981:	Zehn Tage, die die Welt erschütterten (Красные колокола)
 1982:	Відкриття (TV)
 1982:	Таємниці святого Юра
 1983:	Вир
 1984:	Володчине життя
 1984:	Все починається з любові
 1984:	Украдене щастя (TV)
 1985:	Дети солнца
 1985:	Brautleute (Женихи)
 1985:	Равняется четырем Франциям (TV)
 1985:	Метушня (TV)
 1986:	Вечорниці (TV)	
 1986:	Дім батька твого (TV)
 1986:	Щасливий, хто кохав
 1986–1987: До розслідування приступити (Teil 1 und 2)	
 1987:	Золоте весілля
 1987:	Daniel, Fürst von Galizien (Данило – князь галицький)
 1988:	Генеральна репетиція
 1988:	Камінна душа
 1988:	Театральний сезон
 1990:	Schatten über Moskau (Микола Вавілов, Fernsehfilm)
 1990:	Нині прославіся сине людський
 1990:	Луна
 1991:	Із житія Остапа Вишні
 1991:	Гріх (TV)
 1991:	Кремлевские тайны 16 века
 1992:	Чотири листи фанери
 1992:	Господи, прости нас грішних!
 1992:	Для домашнього огнища
 1992:	Taras Schewtschenko. Testament (Тарас Шевченко. Заповіт)
 1993:	Straße zum Paradies
 1993:	Єлисейські поля
 1993:	Пастка (TV)
 1993:	Серые волки
 1993:	Очікуючи вантаж на рейді Фучжоу біля пагоди	
 1993:	Трагедия века
 1995:	Геллі і Нок
 1995:	Одинокий игрок
 1996:	Judenkreis, або Вічне колесо
 1996:	Кайдашева сім'я
 1999: Mit Feuer und Schwert (Ogniem i mieczem)
 1999:	Est-Ouest – Eine Liebe in Russland (Est – Ouest)
 1999:	Китайский сервиз
 2000:	Чорна рада
 2001:	Молитва за гетьмана Мазепу
 2001:	Саломея
 2002:	Таємниця Чингісхана	
 2003:	Завтра буде завтра
 2003: Die Wikinger – Angriff der Nordmänner (Stara baśń. Kiedy słońce było bogiem)
 2004:	Водитель для Веры
 2004:	Heldenkampf in Stalingrad (Свои)
 2005:	Взяти Тарантіну
 2005:	Убойная сила-6 (TV)
 2006:	Два в одному
 2006:	Заяц над бездной
 2006:	Мости серцеві
 2006:	Сонька Золота Ручка
 2006:	Дивне Різдво (TV)
 2006:	Три полуграции
 2007:	1814
 2007:	Одна любов душі моєї
 2007:	Свадьба. Дело. Смерть, Полонез Кречинського
 2007:	Старигани-полковники (TV)	
 2007:	трое и Снежинка
 2007:	Приватне замовлення
 2007:	Юнкера
 2008:	Sappho – Liebe ohne Grenzen (Сафо)
 2008:	Серце на долоні
 2008:	Alexander der Kreuzritter (Александр. Невская битва)
 2008:	Сила притяжения, Противоположности притягиваются
 2008:	Стреляй немедленно
 2009: Steppensturm – Der Aufstand der Kosaken (Тарас Бульба)
 2009: Інсайт
 2009: Куплю друга
 2009: Отторжение, Под зеленым небом
 2010: Chantrapas
 2010: Вчера закончилась война
 2010: Іванов 	Лебедєв 		
 2011: Огни притона
 2011: Платон Ангел
 2011: Дом

Weblinks

Einzelnachweise 

Filmschauspieler
Theaterschauspieler
Kulturminister (Ukraine)
Held der Ukraine
Träger des Taras-Schewtschenko-Preises
Träger des Ordens der Freundschaft
Träger des russischen Ordens der Ehre
Träger des Ordens des Fürsten Jaroslaw des Weisen (IV. Klasse)
Träger des Verdienstordens der Ukraine
Volkskünstler der UdSSR (Darstellende Kunst)
Volkskünstler der USSR
Ehrenbürger von Kiew
Person als Namensgeber für einen Asteroiden
Sowjetbürger
Ukrainer
Geboren 1941
Gestorben 2012
Mann